Kotila – gaun wikas samiti w zachodniej części Nepalu, w strefie Mahakali, w dystrykcie Baitadi
 Kotila – gaun wikas samiti w zachodniej części Nepalu, w strefie Seti, w dystrykcie Bajura